«Ферми» () — станция Туринского метрополитена. Является конечной станцией линии M1.

Открыта 4 февраля 2006 года в составе первого пускового участка метро «Ферми» — «XVIII Дичембре». На станции установлены платформенные раздвижные двери.

За станцией находится электродепо, которое обслуживает всю линию.

Станция оснащена лифтами и торговыми автоматами. Над станцией находится крупная перехватывающая парковка.

Станции Туринского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2006 году